Undead (''в переводе с английского — нежить):

 Undead — сингл американской рэпкор-группы Hollywood Undead.
 Undead/No.5 EP — мини-альбом рэп-рок-группы Hollywood Undead.
 Undead — альбом американской дэт-метал группы Six Feet Under.